Cévka má více významů:

 Drobná céva – trubicovitý orgán sloužící k oběhu tekutin v organismu
 Katetr – lékařský nástroj